Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1954 var det 21:a världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 32:a Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 26 februari - 7 mars 1954 i Stockholm, Sverige.

Mästerskapet hade för första gången deltagande av ett lag från Sovjetunionen, som lite överraskande vann världsmästerskapet. I Sovjetunionen blev segern grunden till något av en myt, då det har hävdats att man började spela ishockey kort före världsmästerskapet. Dock hade Sovjetunionen varit medlem av IIHF sedan 1952 och de nationella sovjetiska ishockeymästerskapen spelades sedan 1946. Dessutom hade Sovjet en stark tradition i bandy som är besläktad med ishockey.

Förväntningarna på det Sovjetiska laget var faktiskt högt ställda efter segrar med tvåsiffrigt resultat i vänskapslandskamper mot Finland och Östtyskland och mot Sverige och Tjeckoslovakien innan världsmästerskapet och många räknade Sovjetunionen som en av medaljfavoriterna. Men att i sitt första försök vinna i världsmästerskapet och före lag som Kanada, var mer oväntat för de flesta.

Den enda bland de starkare ishockeynation som inte deltog i årets världsmästerskap var USA. Detta år spelades heller ingen B-turnering.

Bland de sovjetiska spelarna använde vissa stickade mössor på huvudet, andra använde gammaldags cykelhjälmar.

Resultat

Tabell

Matcher

Slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Målvakter: Nikolai Putjkov, Grigori Mkrtytschan;
Backar: Alfred Kutjevski, Dmitri Ukolov, Alexander Vinogradov, Genrich Sidorenkov; 
Forwards: Vsevolod Bobrov, Viktor Schuvalov, Alexev Gurysjev, Juri Krylov,  Michail Bytjkov, Alexander Uvarov, Valentin Kuzin, Jevgeni Babitj, Nikolaj Chlystov, Alexander Komarov

Sverige 
Målvakter: Thord Flodqvist, Hans Isaksson;
Backar: Göte Almqvist, Åke "Plutten" Andersson, Lasse Björn, Åke Lassas, Sven Thunman;
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Stig "Stickan" Carlsson, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Holger Nurmela, Rolf "Mackan" Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg;

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Evenemanget i SVT:s öppna arkiv 

Sport i Sverige 1954
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeysäsongen 1953/1954
Internationella sportevenemang i Stockholm
1954
Stockholm under 1950-talet